Жак Вон (; род. 11 февраля 1975 года) — американский профессиональный баскетболист и тренер. В настоящее время работает главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».

Профессиональная карьера 
Жак Вон был выбран под 27 номером на драфте НБА 1997 года клубом «Юта Джаз». Отыграв за Джаз четыре года, он позже выступал за «Орландо Мэджик», «Атланту Хокс», «Нью-Джерси Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс». В составе последней в сезоне 2006/07 он стал чемпионом НБА. За карьеру Вон в среднем за игру в своей карьере набирал 4,5 очка и делал 2,5 передачи. Он также установил антирекорд НБА по количеству подряд промазанных бросков на старте сезона — 22 в сезоне 2001 года за «Атланту Хокс». Однако после 22 неудачных бросков его средняя реализация бросков в сезоне составил 47 % — лучший результат в его карьере.

Тренерская карьера 
Вон работал ассистентом тренера «Спёрс» с 2010 по 2012 год. 28 июля 2012 года он был назван новым главным тренером «Орландо Мэджик». 5 февраля 2015 года Вон был уволен с должности главного тренера после двух с половиной сезонов, проведённых у руля команды. Под его руководством «Мэджик» одержали 58 побед и потерпели 158 поражений, в сезоне 2014/2015 команда имела серию из десяти поражений подряд.

С 2016 по 2020 год Вон работал ассистентом главного тренера клуба «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсона. 7 марта 2020 года Вон стал исполняющим обязанности главного тренера «Нетс» после увольнения Кенни Аткинсона. 3 сентября 2020 года «Нетс» объявили, что Стив Нэш станет новым главным тренером, а Вон вернется на должность помощника тренера.

1 ноября 2022 года Вон был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Стива Нэша, а 9 ноября он был представлен клубом в качестве нового главного тренера.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Сан-Антонио Спёрс»
Тренеры «Орландо Мэджик»